Rudolf von Bennigsen ist der Name folgender Personen:

* Rudolf von Bennigsen (Politiker) (1824–1902), deutscher Politiker (NLP), MdR
 Rudolf von Bennigsen (Gouverneur) (1859–1912), deutscher Kolonialbeamter